BW est un code, un sigle ou une abréviation, qui peut désigner :
 Botswana, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .bw ;
 Botswana, selon la Liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 bw est l'abréviation du gène brown, un gène de la mouche drosophile ;
 bw est l'abréviation du terme Big Window (littéralement : grande fenêtre) dans le nom de la chaussure Air max BW ;
 BW est l'abréviation utilisée en médecine de « réaction de Bordet et Wassermann » (utilisée pour le dépistage de la syphilis) ;
 BW est l'abréviation de Butt Welding, qui désigne des pièces à raccorder par soudage, qui sont presque parallèles et sans recouvrement, comme les vannes BW ;
 BW est l'abréviation de la province belge du Brabant wallon, comprenant notamment le sud de l'agglomération bruxelloise ;
 BW est l'abréviation du terme business warehouse dans le progiciel SAP ;
 BW est l'abréviation du Länder Allemand Bade-Wurtemberg ;
 BW est l'abréviation utilisée pour désigner le Théorème de Bolzano-Weierstrass ;
 BW peut être une abréviation désignant les Accords de Bretton Woods ;
 BW est l’abréviation de BeWelcome, un réseau d’hospitalité ;
 BW Group, anciennement Bergesen Worldwide, groupe maritime international ;
 BW est l'abréviation de "Bundeswehr", armée allemande depuis 1955 ;
 BW est l'abréviation de Black and White.

BW peut également désigner :
 Bw, digramme de l'alphabet latin utilisé pour écrire la langue acholi.

Code